Desa Temenggungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Temenggungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,79, long 113,38), Jawa Timur, 
 Desa Temenggungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 111,41), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar